Belleville kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Belleville-sur-Vie – fransk kommun i departementet Vendée 
 Belleville, Rhône, 
 Belleville-sur-Meuse – fransk kommun i departementet Meuse 
 Belleville-sur-Mer – fransk kommun i departementet Seine-Maritime 
 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar – fransk kommun i departementet Ardennes 
 Belleville-en-Caux – fransk kommun i departementet Seine-Maritime 
 Belleville, Paris, Île-de-France, Paris, 
 Belleville, Meurthe-et-Moselle, 
 Belleville, Deux-Sèvres, Département des Deux-Sèvres, 
 Belleville-sur-Loire – fransk kommun i departementet Cher 
 Saint-Martin-de-Belleville – fransk kommun i departementet Savoie

Kanada 

 Belleville, Ontario, ort,

USA 

 Belleville, Arkansas, Yell County, 
 Belleville, Illinois, countyhuvudort, Saint Clair County, 
 Belleville, Kansas, countyhuvudort, Republic County, 
 Belleville, Michigan, Wayne County, 
Belleville, New Jersey – en kommun
 Belleville, New York, Jefferson County, 
 Belleville, Pennsylvania, Mifflin County, 
 Belleville, Wisconsin, Dane County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar